Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1968 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1968) was de 21e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van speler onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 7 april en 15 april 1968 gespeeld in Frankrijk. Er deden 16 teams mee. Voorafgaand aan het toernooi werd een kwalificatie afgewerkt. Tsjecho-Slowakije werd voor de eerste keer winnaar. De finale in Cannes werd met 2–1 gewonnen van Frankrijk. Portugal werd derde.

Kwalificatie

De wedstrijden in de kwalificatie werden gespeeld tussen 26 oktober 1967 en 28 februari 1968.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1967
Voetbal in 1968
Voetbal in Frankrijk
Voetbal